Basilica di San Michele Arcangelo – chiesa cattolica di Absam, in Austria
 Basilica di San Michele Arcangelo – chiesa cattolica di Mentone, in Francia
 Basilica di San Michele Arcangelo – chiesa cattolica di Piano di Sorrento, in Italia

Pagine correlate 
 Basilica di San Michele 
 Chiesa di San Michele Arcangelo